Název Soběšická vrchovina odvozený od místního jména Soběšice nesou tyto jednotky geomorfologického členění Česka:
 Soběšická vrchovina – geomorfologický okrsek Adamovské vrchoviny v Drahanské vrchovině, v okolí Soběšic (okres Brno-město)
 Soběšická vrchovina – geomorfologický podokrsek Mladotické vrchoviny v Šumavském podhůří, v okolí Soběšic (okres Klatovy)